Толкуно́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Толкунов, Дмитрий Николаевич (род. 1979) — украинский хоккеист.
 Толкунов, Лев Николаевич (1919—1989) — советский журналист.
 Толкунов, Сергей Васильевич (1916—1993) — генерал-лейтенант, занимал руководящие должности в КГБ СССР.

 Толкунова, Валентина Васильевна (1946—2010) — советская и российская певица.
 Толкунова, Вера Николаевна (1914—2004) — советский и российский юрист и педагог.
 Толкунова, Ирина Ивановна (род. 1971) — российская и казахстанская ватерполистка.